Президент Сахарской Арабской Демократической Республики является главой государства. Первоначально им был генеральный секретарь Фронта Полисарио. 

С момента провозглашения независимости с 27 февраля 1976 года по август 1982 года главой государства был председатель Революционного совета. Пост президента был учреждён 30 августа 1982 года в результате внесения изменений в конституцию, но вплоть до настоящего времени президенты САДР также являются генеральными секретарями Фронта Полисарио — правящей партии.

Список

См. также 
 История Западной Сахары
 Премьер-министр Сахарской Арабской Демократической Республики

Примечания 

Политика Западной Сахары
Списки правителей Африки